L'acronyme GPSR peut désigner :

Groupes et institutions 
 Groupe de protection et de sécurisation des réseaux, organe de sécurité de la RATP, Paris, depuis 1989
 Glossaire des patois de la Suisse romande, institution et publication d'études linguistiques en Suisse, dès 1899
 Groupement des pédiatres Strasbourgeois exerçant la réanimation

Technologie 
 , « Greedy Perimeter Stateless Routing for Wireless Networks », protocole de routage de réseau pour mobiles.